Симпліфікація — спрощення, різновид уніфікації.
 Simplified (band) — рок-група.